Por Olimpíadas de 1932 você pode estar procurando:

Jogos Olímpicos de Verão de 1932, em Los Angeles.
Jogos Olímpicos de Inverno de 1932, em Lake Placid.

Desambiguação
Desambiguações de esportes